Dieser Artikel beschreibt das Damenturnier der China Open 2010. Es war die 10. Ausgabe des Tennis-Hartplatzturniers in Peking und war als Turnier der Premier-Mandatory-Kategorie Teil der WTA Tour 2010. Das Turnier fand vom 2. zum 10. Oktober 2010 statt. Titelverteidigerin war Swetlana Kusnezowa, die allerdings bereits in der ersten Runde ausschied.

Dank des Achtelfinalsiegs über die Tschechien Petra Kvitová am 7. Oktober 2010 übernahm die Dänin Caroline Wozniacki am 11. Oktober 2010 erstmals die Spitze der Damenweltrangliste. Sie war damit die 20. Spielerin und erste Dänin an der Spitze der Rangliste seit deren Einführung im Jahr 1975. Im Folgenden siegte sie auch im Viertel- und Halbfinale und setzte sich schließlich auch im Finale (6:3,3:6,6:3 gegen Wera Swonarjowa) durch. Es war ihr 12. Titel auf der WTA Tour.

Das Finale im Damendoppel gewann am 9. Oktober 2010 das ungesetzte Team Chuang Chia-jung / Wolha Hawarzowa mit 7:62, 1:6, [10:7] gegen das an Position eins gesetzte Team Gisela Dulko / Flavia Pennetta. Für Chuang war es der 15. Doppeltitel und für Hawarzowa der 4. Doppeltitel auf der WTA-Tour.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Offizielle Website
 

WTA Tour 2010
Tennisturnier in Peking